Příjmení Mináč (Mináčová) nosí více různých osobností:
 Vladimír Mináč (1922–1996), slovenský spisovatel, scenárista a politik
 Zuzana Mináčová (* 1931), slovenská fotografka
 Matej Mináč (* 1961), slovenský režisér a scenárista

Podobná příjmení 
 Minář
 Minařík
 Mynář
 Mlynář
 Molnár

Slovenská příjmení